Wang Yu – altista cinese
Wang Yu – velocista cinese
Wang Yu – scacchista cinese
Wang Yu – tennista cinese
Wang Yu – tennistavolista 
Wang Yu – direttore della fotografia
Wang Yu – avvocata cinese
Jimmy Wang Yu – attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore cinese naturalizzato taiwanese